Skovhøns har flere betydninger:

Skovhøns (urfugle) – en gruppe hønsefugle, der også kaldes urfugle

Skovhøns (asiatiske) – asiatiske hønsefugle, der tilhører underfamilien Rollulinae

Skovhøns (høns) – en betegnelse for visse typer høns